Harrauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Harrauer, österreichische Altphilologin
 Hermann Harrauer (* 1941), österreichischer Papyrologe